Le championnat du Royaume-Uni de snooker 1979 est la troisième édition de ce tournoi de snooker professionnel appartenant à la catégorie classée. Il a pris place entre le  et le  au Guild Hall de Preston, en Angleterre. Cette compétition fait partie des tournois de la Triple couronne qui sont les trois tournois de snooker les plus prestigieux. Elle est parrainée par le groupe Coral pour la deuxième année consécutive. 

La dernière session de la finale est retransmise sur la BBC mais en raison d'une grève des journalistes, les dernières images de la finale (y compris la victoire finale de Virgo) n'ont jamais été retransmises ni même enregistrées.

Faits marquants 
 Le tenant du titre, Doug Mountjoy, est éliminé dès le premier tour par Steve Davis, avec le score de 9-5.
 Le meilleur break du tournoi est détenu par Terry Griffiths, avec un break de 119 points lors de la demi-finale l'opposant à Bill Werbeniuk.
 John Virgo remporte l'épreuve, sa seule victoire dans un tournoi majeur. En finale, l'Anglais bat le Gallois Terry Griffiths en frame décisive (14-13), malgré la perte des deux premières frames puisqu'il est arrivé en retard.

Tableau final

Finale

Centuries 
 119, 118 :  Terry Griffiths
 104 :  Alex Higgins
 103 :  Pat Houlihan
 102 :  John Virgo

Références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 1979
Sport en Angleterre en 1979